

Patronyme 

 Alexis Arette (1927-2023), homme politique français ;
 Jacques  d'Arette de Béarn-Bonasse (1600?-1666), seigneur de Bonasse et abbé laïc d'Arette.

Toponyme 
 Arette est une commune française, située dans le département des Pyrénées-Atlantiques et la région Nouvelle-Aquitaine.

Hydronyme 
 Le Vert d'Arette est un affluent du Vert.

Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme